Der Stürmer, een weekkrant van de nazi's

Personen:
 Boris Stürmer (1848-1917), een Russisch politicus
 Bruno Stürmer (1892-1958), een Duits componist en dirigent
 Christina Stürmer (1982), een Oostenrijkse zangeres
 Klaus Stürmer (1935-1971), een Duits voetballer
 Daryl Stuermer (1952), een Amerikaans gitarist

Duitse achternaam